— японская анимационная студия, основанная в 1975 году как отделение компании Sunrise.

Studio Deen представляет собой типичную японскую анимационную студию, работающую в основном над заказами крупных компаний и не имеющую собственного творческого стиля. В то же время разнообразие и качество её работ несравненны. Особенно известна аниме-сериалами на основе различной манги.

История 
Студия была основана 14 марта 1975 года в качестве подразделения Nihon Sunrise. Её название происходит из аниме Brave Raideen, над которым работали в Nihon Sunrise аниматоры, основавшие студию.

Изначально на ней планировали выполнять только вспомогательные работы, но в 1982 году студия занялась самостоятельными проектами. Studio Deen сохраняет крепкие узы с Sunrise, но в то же время выполняет работы и для других студий.

Аниме 

1980-е
 Urusei Yatsura (TV) (вторая половина сериала, по заказу Kitty Films, первую половину сняла Studio Pierrot) (1984—1986)
 Angel's Egg (фильм) (1985)
 Maison Ikkoku (TV) (по заказу Kitty Films) (1986—1988)
 The Samurai (OVA) (1987)
 Twilight Q (OVA) (1987)
 Patlabor (OVA) (1988—1989)
 Ranma ½ (производство анимации для всего сериала, по заказу Kitty Films) (1989—1992)
1990-е
 Domain of Murder (OVA) (1992)
 DNA² (TV) и (OVA) (1994—1995)
 You’re Under Arrest (полностью) (1994—2008)
 Zenki (TV) (1995)
 Shounen Santa no Bouken (TV) (1996)
 Violinist of Hameln (TV) (1996—1997)
 Eat-Man (TV) (1997)
 Ehrgeiz (TV) (1997)
 Haunted Junction (TV) (1997)
 Rurouni Kenshin (TV и OVA) (1997—1998)
 Eat-Man `98 (TV) (1998)
 Momoiro Sisters (TV) (1998)
 Shadow Skill — Eigi (TV) (1998)
 Urayasu Tekkin Kazoku (TV) (1998)
 Knight Hunters (TV) (1998—2003)
 Eden's Bowy (TV) (1999)
 Itsumo Kokoro ni Taiyō o! (TV) (1999)
 Let's Dance With Papa (TV) (1999)
 Hoshin Engi (TV) (1999)
2000-е
 Mon Colle Knights (TV) (2000)
 Gravitation (TV) (2000—2001)
 «Корзинка фруктов» (TV) (совместное производство) (2001)
 Initial D Third Stage (фильм) (2001)
 Kokoro Library (TV) и Kokoro Library — Communication Clips (спецвыпуски) (2001)
 Read or Die (OVA) (2001)
 Star Ocean EX (TV) (2001)
 Rave Master (TV) (2001—2002)
 «Бейблэйд» (фильм) (2002)
 Samurai Deeper Kyo (TV) (2002)
 Bomberman Jetters (TV) (2002—2003)
 Full Moon o Sagashite (TV) и Cute Cute Adventure (спецвыпуски) (2002—2003)
 Getbackers (TV) (2002—2003)
 Detective Loki (TV) (2003)
 Mouse (TV) (2003)
 Yami to Boushi to Hon no Tabibito (TV) (2003)
 King of Bandit Jing (TV) и King of Bandit Jing in Seventh Heaven (OVA) (2003—2004)
 Kita e: Diamond Dust Drops (TV) (2004)
 Maria-sama ga Miteru (TV) (2004)
 Maria-sama ga Miteru ~Haru~ (TV) (2004)
 Yumeria (TV) (2004)
 Get Ride! Amdriver (TV) (2004—2005)
 Tactics (TV) (2004—2005)
 Zipang (TV) (2004—2005)
 Kyo Kara Maoh! (TV) (2004—2009)
 Amaenaideyo! (TV) (2005—2006)
 Ginga Densetsu Weed (TV) (2005—2006)
 Jigoku Shōjo (TV) (2005—2006)
 Law of Ueki (TV) (2005—2006)
 Binchō-tan (TV) (2006)
 Fate/stay night (TV) (2006)
 Higurashi no Naku Koro ni (TV) (2006)
 Princess Princess (TV) (2006)
 Simoun (TV) (2006)
 Jigoku Shōjo Futakomori (TV) (2006—2007)
 Maria-sama ni wa naisho (спецвыпуск) (2006—2007)
 Shonen Onmyouji (TV) (2006—2007)
 Higurashi no Naku Koro ni Kai (TV) (2007)
 Shining Tears X Wind (TV) (2007)
 Code-E (TV) (2007—2008)
 Shion no Ō (TV) (2007—2008)
 Fantastic Detective Labyrinth (TV) (2007—2008)
 Amatsuki (TV) (2008)
 Hatenkou Yugi (TV) (2008)
 Junjō Romantica (TV) (2008)
 Vampire Knight (TV) (2008)
 Jigoku Shōjo Mitsuganae (TV) (2008—2009)
 07 Ghost (TV) (2009)
 Higurashi no Naku Koro ni Rei (OVA) (2009)
 Seitokai no Ichizon (TV) (2009)
 Umineko no Naku Koro ni (TV) (2009)
 Hetalia: Axis Powers (ONA) (2009—2010)
2010-е
 Fate/stay night: Unlimited Blade Works (2010)
 Giant Killing (TV) (2010)
 Hakuouki: Shinsengumi Kitan (TV) (2010)
 Hetalia: World Series (ONA) (2010—2011)
 Starry Sky (TV) (2010)
 Nurarihyon no Mago (TV) (2010)
 Dragon Crisis! (TV) (2011)
 Kore wa Zombie Desu ka? (TV) (2011)
 Sekai-ichi Hatsukoi (TV) (2011)
 Higurashi no Naku Koro ni Kira (OVA) (2011)
 Hiiro no Kakera (TV) (2012)
 Sankarea: Undying Love (TV) (2012)
 Kore wa Zombie Desu ka? of the Dead (TV) (2012)
 Hakkenden: Eight Dogs of the East (TV) (2013)
 Meganebu! (2013)
 Hetalia: The Beautiful World (ONA) (2013)
 Rozen Maiden: Zurückspulen (TV) (2013)
 Gifuu Doudou!!: Kanetsugu to Keiji (TV) (2013)
 Pupa (TV) (2014)
 Sakura Trick (TV) (2014)
 Bakumatsu Rock (TV) (2014)
 Log Horizon 2nd Season (TV) (2014)
 Hybrid Child (OVA) (2014)
 Gekijōban Meiji Tokyo Renka: Yumihari no Serenade (фильм) (2015)
 Jewelpet: Magical Change (TV) (2015)
 Hetalia: The World Twinkle (ONA) (2015)
 Shōwa Genroku Rakugo Shinjū (TV) (2016)
 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! (TV) (2016)
 Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage (TV) (2016)
 Super Lovers (TV) (2016)
 «Я — Сакамото, а что?» (TV) (2016)
 Tonkatsu DJ Agetarō (TV) (2016)
 First Love Monster (TV) (2016)
 Why We Live: The Priest Rennyo and the Yoshizaki Fire (фильм) (2016)
 Ao Oni: The Blue Monster (TV) (2016—2017)
 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 (TV) (2017)
 Reikenzan: Eichi e no Shikaku (TV) (2017)
 Shōwa Genroku Rakugo Shinjū: Sukeroku Anew Arc (TV) (2017)
 Super Lovers 2 (TV) (2017)
 Ao Oni: The Animation (фильм) (2017)
 Kabukibu! (TV) (2017)
 Hell Girl: Yoi no Togi (TV) (2017)
 The Reflection (TV) (2017)
 Hozuki’s Coolheadedness 2 (TV) (2017)
 Junji Ito Collection (TV) (2018)
 Gurazeni (TV) (2018)
 Ongaku Shōjo (TV) (2018)
 Oshiete Mahou no Pendulum ~Rilu Rilu Fairilu~ (TV) (2018—2019)
 Agū: Tensai Ningyō (TV) (2018)
 Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation (TV) (2018—2020)
 Xuan Yuan Sword Luminary (TV) (2018) 
 Renai Bakumatsu Kareshi* (TV) (2018-2019, совместно с FuRyu Corporation и MAGES)
 Kochoki: Wakaki Nobunaga (TV) (2019)
 Outburst Dreamer Boys (TV) (2019)
 The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods (TV) (2019-2020)
2020-е
 Majutsushi Orphen (TV) (2020)
 Log Horizon: Destruction of the Round Table (TV) (2021)
 The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement (TV) (2021)
 Majutsushi Orphen: Battle of Kimluck (TV) (2021)
 Sasaki and Miyano (TV) (2022)

Совместное производство 
 «Нео Йокио» (TV) (2017, совместно с Production I.G и MOI Animation)

Прочее 
 Golden Brave Goldran (TV)
 Soul Hunter (TV)
 Weiß Kreuz (OVA)
 Aoki Lapis и Merli — голосовые банки (вокалоиды) для программного обеспечения Vocaloid.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Аниме-студии
Организации по алфавиту